Kontakt społeczny to para działań społecznych (działanie inicjujące i działanie reagujące), która jest wzajemnie ku sobie zorientowana. Dla kontaktu społecznego charakterystyczna jest przelotność i jednorazowość. Może odbywać się niewerbalnie, gdy np. uśmiecham się do kogoś, a on stuka się w głowę.

Wyróżniamy kontakty:
 bezpośrednie: ta sama przestrzeń i czas (jak w powyższym przykładzie)
 pośrednie (poprzez media komunikacyjne)

Przypisy 

Podstawowe pojęcia socjologiczne